Round Tower (engl. für Runder Turm) steht für folgende Rundtürme:

 Round Tower (Windsor Castle), der Bergfried von Windsor Castle in Berkshire, England, Vereinigtes Königreich
 Round Tower (Portsmouth), Festungsturm am Hafen von Portsmouth, England, Vereinigtes Königreich 
 Round Tower Lodge, Pförtnerturm in Cheshire, England, Vereinigtes Königreich 
 Nantyglo Round Towers, Zwillingsfestungstürme in Blaenau Gwent County Borough, Wales, Vereinigtes Königreich
 Newport-Mühle, Turmwindmühle in Rhode Island, Vereinigte Staaten